Юденбург () е град в южната част на Австрия. Разположен е около десния бряг на река Мур в едноименния окръг Юденбург на провинция Щирия. Главен административен център на окръг Юденбург. Надморска височина 737 m. Първите сведения за града датират от 11 век. Има жп гара. Отстои на около 90 km (на около 60 km пряко по въздух) западно от Грац. Население 9435 жители към 31 декември 2005 г.

Личности, свързани с Юденбург 
 Иван Цанкар (1876 – 1918), словенски писател и драматург

Побратимени градове

Външни препратки 
 Уебсайт на града

Градове в Австрия
Щирия